Haydn-Kino steht für:

 Haydn-Kino (Eisenstadt), denkmalgeschütztes Objekt in Eisenstadt
 Haydn-Kino (Wien), Kino in Wien, Österreich